Дилетанты () — американский триллер 1994 года, режиссёр Хэл Хартли.
 Дилетанты () — французская кинокомедия 2003 года, режиссёр Мартин Валенте.
 Дилетанты () — американский триллер 2011 года, режиссёр Коул Мюллер.